Charles Bonnet peut désigner :
 Charles Bonnet (1720-1793), un naturaliste et philosophe genevois ;
 Charles Bonnet (1933-), un archéologue suisse, spécialiste de l'Égypte et du Soudan.

Voir aussi 
 Syndrome de Charles Bonnet, des hallucinations visuelles complexes survenant chez des sujets âgés ne présentant pas de troubles mentaux